Primera División 1912 – torneo di calcio argentino
 Primera División 1912 – torneo di calcio peruviano